Пиренеи:

 Пиренеи — горная система во Франции, Испании, и Андорре
 Пиренеи — лунные горы на видимой стороне Луны